Cirnik (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Cirnik (Mirna), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna